Фраксион Трес Ерманос има више значења:

 Фраксион Трес Ерманос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фраксион Трес Ерманос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику